Coehoornsingel (Groningen)
 Coehoornsingel (Zutphen)